Рабочий посёлок Пижма — муниципальное образование (городское поселение) в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Административный центр — рабочий посёлок Пижма.

История 
Городское поселение рабочий посёлок Пижма образовано законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения», установлены статус и границы муниципального образования.

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 131-З городское поселение рабочий посёлок Пижма и сельское поселение Большекувербский сельсовет были преобразованы, путём их объединения, в городское поселение рабочий посёлок Пижма.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Тоншаевского района
Упразднённые городские поселения Нижегородской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году